Термін Квазулу може відноситися до різних адміністративних утворень в Південній Африці:
 Квазулу (бантустан) - в ПАР часів апартеїду (кінець XX століття)
 Квазулу (держава) - держава зулусів в XIX столітті.
 Квазулу-Наталь — провінція на сході Південно-Африканської Республіки.